Сансан — 10-й ван Когурьо

Топоніми 

 Сансан — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер
 Сансан — мегалополіс у штаті Каліфорнія